Godby ist die Bezeichnung für einen

Ort in Finnland:
 Godby (Åland), ist ein Ort in der Gemeinde Finström auf Åland

Personennamen:
 Madalyn Godby, ist eine US-amerikanische Radsportlerin.